Il doppio del torneo di tennis Dutch Open 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Sergio Casal e Emilio Sánchez che hanno battuto in finale Magnus Gustafsson e Guillermo Pérez Roldán 7-6, 6-3.

Teste di serie 

 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (campioni)
 Petr Korda /  Claudio Mezzadri (quarti di finale)

 Tore Meinecke /  Tom Nijssen (quarti di finale)
 Josef Čihák /  Karel Nováček (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Dutch Open 1988